Лос Кањос има више значења:

 Лос Кањос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Кањос (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кањос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кањос (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику